Алекси́с Карре́ль (; ) — французский хирург, биолог, патофизиолог и евгенист, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1912 году («За признание работы по сосудистому шву и трансплантации кровеносных сосудов и органов»). В 1924 и 1927 годах избирался членом-корреспондентом и почётным членом АН СССР. Считается неоднозначной личностью из-за его клерикальных убеждений, евгенических идей о неравенстве людей, сотрудничества с нацистами и ультраправой Французской народной партией.

Биография 
Окончил медицинский факультет Лионского университета, в 1900 году получил степень доктора медицины. С 1900 по 1902 год преподавал в университете анатомию.

Будучи под впечатлением от смерти президента Франции Мари Франсуа Карно, который умер 24 июня 1894 года после нападения террориста от кровотечения при повреждении артерии, Каррель с 1902 года начал заниматься разработкой методов сшивания кровеносных сосудов. С 1903 года — воинствующий католик; утверждал, что был свидетелем чудесного исцеления в Лурде (в заметках пишет о себе в третьем лице под псевдонимом «доктор Леррак»), что настроило против него ряд бывших коллег. В 1904 году Каррель уехал в Канаду, затем в США, где стал ассистентом Физиологического института при Чикагском университете.

В 1906 году по приглашению Симона Флекснера Каррель стал членом совета Рокфеллеровского института (впоследствии Рокфеллеровского университета).

Во время Первой мировой войны служил в медицинских частях французской армии и использовал свой метод сшивания сосудов при лечении раненых солдат. За заслуги в военные годы награждён орденом Почетного легиона.

В содружестве с биохимиком Генри Д. Дэкином Каррель разработал дезинфицирующее средство, состоящее из забуференного водного раствора гипохлорита натрия (раствор Дэкина), которое использовалось во время хирургических вмешательств при промывании и обработке ран и значительно снизило частоту возникновения гангрены.

Каррель осуществлял культивирование живых тканей в условиях лаборатории. Он и его коллеги взяли кусочек ткани сердца куриного эмбриона, и им удалось поддерживать клетки жизнеспособными и размножающимися при последующих переносах в свежую питательную среду. Это привлекло всеобщий интерес, и линия клеток соединительной ткани поддерживалась в течение 34 (в некоторых источниках говорится лишь о 24) лет, пережив самого ученого. Позже опыт был признан недействительным, так как в результате расследования было выяснено, что Каррель и его ученики вместе с обновлением среды добавляли новые стволовые клетки сердца. Таким образом, вследствие замены старых клеток на новые, всего через несколько месяцев в опыте не осталось ни одной оригинальной.

В начале 1930-х годов предпринял попытку культивирования целых органов в условиях лаборатории. В этих опытах ему помогал Чарльз Линдберг, который изобрел перфузионную систему, осуществляющую циркуляцию питательной жидкости через изолированный орган во влажной камере, которая была предназначена для поддержания жизнедеятельности изолированных жизненно важных органов.

В 1938 году Каррель уволился из Рокфеллеровского института, получив звание заслуженного профессора. Вскоре после начала Второй мировой войны и оккупацией немцами части территории Франции вернулся в Париж и при поддержке правительства Виши основал Институт по изучению проблем человека.

Взгляды 

В 1935 году Каррель опубликовал книгу «Человек — это неизвестное» (англ.), в которой описывал известное и неизвестное о человеческом теле и человеческой жизни. В книге Каррель разъясняет проблемы современного мира и его взгляд на их решение. В частности Каррель утверждал что современный путь развития цивилизации продолжать нельзя из-за того, что он ведет к дегенерации.

В частности Алексис Каррель утверждал, что люди биологически неравны, постулировал умственную и физиологическую отсталость пролетариата и доказывал, что качества передаются по наследству.«Мы должны изолировать детей, наделенных высоким потенциалом, и развивать его насколько возможно. Таким образом мы получим не наследственную аристократию. Такие дети находятся в разных классах общества, хотя выдающиеся люди чаще встречаются в выдающихся семьях. Потомки основателей Американской цивилизации возможно обладают качествами своих предков. В общем, эти качества скрыты клоакой дегенерации. Но эта дегенерация поверхностна. Она в основном происходит от образования, лени, недостатка ответственности и моральной дисциплины. Сыновья богатых, ровно как и сыновья преступников, должны изыматься из их естественной среды в младенческом возрасте. Разлученные со своей семьей, они могут проявить свою наследственную силу. В семьях аристократов Европы также можно встретить личностей с огромной живучестью. Наследие Крестоносцев никуда не исчезло. Законы генетики показывают вероятность, что легендарная смелость и тяга к приключениям могут появиться вновь в родословных феодальных лордов. Также возможно что отпрыски великих преступников, у которых было воображение, отвага и рассудительность героев Французской или Русской революций, либо властных бизнесменов которые живут среди нас, могут стать фундаментом для предприимчивого меньшинства. Как мы знаем, преступность не является наследуемой если нет слабоумия либо других ментальных или церебральных дефектов. Люди высокого потенциала редко связываются с детьми честных, умных и трудолюбивых, которые потерпели неудачу в карьере, прогорели в бизнесе либо запутались со своей жизнью. Либо с теми крестьянами, кто живет столетиями на одном месте. Тем не менее, такие люди всё равно порождают художников, поэтов, аферистов и святых. Невероятно одаренная семья из Нью-Йорка произошла от тех работал на своей ферме на юге Франции со времен Карла Великого и до Наполеона».Каррель утверждал, что прогресс предупредительной медицины подавляет естественный отбор. Во время немецкой оккупации Франции Каррель активно сотрудничал с нацистами.

Известные цитаты 
 Всякий человек есть история, не похожая ни на какую другую.
 Есть лишь один способ добиться того, чтобы каждый учёный обладал большими знаниями и талантом, — уменьшить число ученых.
 Человек не может переделать себя без страданий, он скульптор, создающий себя из мрамора.

Память 
Каррель и его опыты послужили прототипами для Мориса Ренара в его романах "Доктор Лерн" и "Руки Орлака". 

В 1979 г. Международный астрономический союз присвоил имя Алексиса Карреля кратеру на видимой стороне Луны.

В честь Карреля была названа улица в г. Гатино (Квебек). В 2015 г. «Центр по еврейским делам» поднял перед муниципалитетом вопрос о целесообразности наименования улицы в честь сторонника нацистов. Городской совет принял решение о переименовании её в улицу Марии Кюри, несмотря на желание большинства жителей улицы сохранить название.

См. также 
 Воронов, Сергей Абрамович

Примечания

Ссылки 
 Биография Алексиса Карреля на сайте Нобелевского комитета
 

Медики Франции
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Франции
Патофизиологи
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Почётные члены АН СССР
Члены Папской академии наук
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Трансфузиологи
Преподаватели Чикагского университета
Рокфеллеровский институт медицинских исследований